Mangue oder Mangué ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Constancia Mangue (* 1951), Firstlady von Äquatorialguinea
 Marta Mangué (* 1983), spanische Handballspielerin
 Ruth Mangue (* 1975), äquatorialguineische Sprinterin
 Teodoro Nguema Obiang Mangue (* 1969), Sohn von Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, dem Präsidenten von Äquatorialguinea

Mangue steht für:

 Mangue oder Chorotega, eine Sprache die von dem gleichnamigen Volk gesprochen wird. Diese gehört zur Sprachfamilie Otomangue